De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1923-1926 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 27 juli 1923. De zittingsperiode ging in op 18 september 1923 en liep af op 21 september 1926.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 27 juli 1923

RKSP (16 zetels)
Willem Maria van Lanschot, fractievoorzitter
Johannes Franciscus Clemens Arntz
Henri Blomjous
Pierre Dobbelmann
Wybe Fransen Jzn.
Piet Haazevoet
Oscar Maria Franciscus Haffmans
Joan Nicolaas Jozef Eduard Heerkens Thijssen
François Isidore Joseph Janssen
Petrus Willebrordus de Jong
Jan van der Lande
Louis Henri Leonard Joseph van der Maesen de Sombreff
Franciscus Xaverius Arnoldus Verheyen
Jan Joseph Godfried van Voorst tot Voorst
Petrus Jacobus Joseph de Wit
Everardus Bonifacius François Frederik Wittert van Hoogland

SDAP (11 zetels)
Floor Wibaut, fractievoorzitter
Charles Cramer
Willem Caspar de Jonge
Henri van Kol
Maup Mendels
Piet Moltmaker
Henri Polak
Carry Pothuis-Smit
Eltjo Rugge
Roelof Stenhuis
Arie de Zeeuw

ARP (8 zetels)
Alexander Willem Frederik Idenburg, fractievoorzitter
Anne Anema
Jelle Jelles Croles
Pieter Diepenhorst
Herman Franssen
Aart Anton de Veer
Willem de Vlugt
Jan Hendrik de Waal Malefijt

CHU (7 zetels)
Willem Lodewijk de Vos van Steenwijk, fractievoorzitter
Nicolaas Charles de Gijselaar
Abraham van der Hoeven
Jan Rudolph Slotemaker de Bruine
Herman Verkouteren
Luutzen de Vries
Otto Jacob Eifelanus van Wassenaer van Catwijck

Vrijheidsbond (5 zetels)
Pieter Rink, fractievoorzitter
Samuel van den Bergh
Evert van Ketwich Verschuur
Robert Rudolph Lodewijk de Muralt
Harm Smeenge

VDB (3 zetels)
David van Embden, fractievoorzitter
Marcus Slingenberg
Jan Westerdijk

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 27 juli 1923 werd de volledige Eerste Kamer hernieuwd.

Tussentijdse mutaties

1924 
 18 maart: Willem Maria van Lanschot (RKSP) werd aangesteld tot fractievoorzitter van zijn partij.
 19 april: Evert van Ketwich Verschuur (Vrijheidsbond) overleed. Op 6 mei dat jaar werd Assueer Jacob van Nagell geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 26 oktober: Henri van Kol (SDAP) verliet de Eerste Kamer. Op 18 november dat jaar werd Frans Ossendorp geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 19 december: Alexander Willem Frederik Idenburg (ARP) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Op 20 januari 1925 werd Paul Briët geïnstalleerd in de ontstane vacature. Als fractievoorzitter van de ARP werd Idenburg diezelfde dag opgevolgd door Anne Anema.

1925 
 20 februari: Willem Caspar de Jonge (SDAP) overleed. Op 11 maart dat jaar werd George Lindeijer geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 31 augustus: Charles Cramer (SDAP) verlaat de Eerste Kamer vanwege zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer. Op 17 september dat jaar werd Piet Danz geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 1 september: Roelof Stenhuis (SDAP) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer. Op 16 september dat jaar werd Louis Hermans geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 16 september: Jan Hendrik de Waal Malefijt (ARP) verliet de Eerste Kamer. Op 10 november dat jaar werd Herman Amelink geïnstalleerd in de ontstane vacature.

1926 
 23 februari: Louis Henri Leonard Joseph van der Maesen de Sombreff (RKSP) overleed. Op 7 april dat jaar werd George Alphonse Hubert Michiels van Kessenich geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 8 maart: Jan Rudolph Slotemaker de Bruine (CHU) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Arbeid, Nijverheid en Handel in het kabinet-De Geer I. Op 7 april dat jaar werd Bonifacius Christiaan de Savornin Lohman geïnstalleerd in de ontstane vacature.

1923-1926
Nederlandse politiek in 1923
Nederlandse politiek in 1926